Michał Jankowski (1842-1912) – polski przyrodnik, powstaniec styczniowy, zesłaniec na Syberię, hodowca, biolog, archeolog
 Michał Jankowski (1947-2015) – polski informatyk, opozycjonista solidarnościowy
 Michał Jankowski (ur. 1965) – polski reżyser
 Michał Jankowski (ur. 1987) – polski koszykarz

Przypisy